Skeeter ([], im amerikanischen sowie im australischen Englisch eine gängige Kurzform für mosquito, „Moskito“) bezeichnet:
 Cierva Skeeter, ein Hubschrauber der Cierva Autogiro Company

Den Namen oder Spitznamen Skeeter tragen oder trugen:
 Skeeter Best (1914–1985), amerikanischer Jazzgitarrist
 Skeeter Bonn (1923–1994), amerikanischer Country-Musiker
 Skeeter Davis (1931–2004), amerikanische Country- und Popmusik-Sängerin
 Skeeter McKitterick (1946–), amerikanischer Autorennfahrer
 Gladys „Skeeter“ Werner (1933–2001), amerikanische Skirennläuferin